Jean Lauprêtre (1897-1989), cheminot, syndicaliste et résistant français. Il fut après guerre conseiller général communiste de la Seine puis conseiller municipal de Paris 
Place Jean-Lauprêtre, voie publique du  arrondissement de Paris, nommée d'après lui
 Julien Lauprêtre (1926-2019), miroitier, président du Secours populaire français, fils de Jean
 Lauprêtre, fabricant français de machines agricoles pour la vigne,  racheté par le groupe Pellenc en 2014.

Notes et références
.